Помпео Батоні (італ. Pompeo Girolamo Batoni 25 січня,1708 — 4 лютого, 1787) — італійський художник 18 століття.
 Майк Помпео, Майкл Річард «Майк» Помпео (англ. Michael Richard «Mike» Pompeo, нар. 30 грудня 1963(19631230) року, Орандж, Каліфорнія) — американський державний діяч.
 Лоренцо Помпео (італ. Lorenzo Pompeo; нар. 1968, Рим) — італійський славіст, перекладач. 
 Еллен Помпео, Еллен Кетлін Помпео (народилася 10 листопада 1969) — американська актриса і продюсер.